Die Liste der Bodendenkmale in Spreenhagen enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Spreenhagen und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Spreenhagen aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Spreenhagen
Spreenhagen